|-
| 100201 - || 1994 FD || 19 de març, 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 100202 - || 1994 GB || 2 d'abril, 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 100203 - || || 6 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100204 - || || 6 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100205 - || || 11 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100206 - || 1994 HW || 16 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100207 - || || 19 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100208 - || || 1 de maig, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100209 - || || 4 de maig, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100210 - || || 15 de juny, 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd
|-
| 100211 - || || 7 d'agost, 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd
|-
| 100212 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100213 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100214 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100215 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100216 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100217 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100218 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100219 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100220 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100221 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100222 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100223 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100224 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100225 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100226 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100227 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100228 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100229 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100230 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100231 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100232 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100233 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100234 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100235 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100236 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100237 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100238 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100239 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100240 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100241 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100242 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100243 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100244 - || 1994 QB || 16 d'agost, 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd
|-
| 100245 - || || 2 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100246 - || || 2 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100247 - || || 12 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100248 - || || 3 de setembre, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100249 - || || 12 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100250 - || || 3 de setembre, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100251 - || || 3 de setembre, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100252 - || || 5 de setembre, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100253 - || || 27 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100254 - || || 28 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100255 - || || 28 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100256 - || || 28 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100257 - || || 28 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100258 - || || 29 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100259 - || || 2 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100260 - || || 2 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100261 - || || 4 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100262 - || || 9 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100263 - || || 10 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100264 - || || 10 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100265 - || || 12 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100266 - || || 14 d'octubre, 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 100267 - || || 14 d'octubre, 1994 || Kiso || Kiso
|-
| 100268 Rosenthal || || 5 d'octubre, 1994 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 100269 - || || 28 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100270 - || 1994 VQ || 1 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100271 - || || 3 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100272 - || || 1 de novembre, 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100273 - || || 27 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100274 - || || 28 de novembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100275 - || || 28 de novembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100276 - || 1994 XV || 6 de desembre, 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 100277 - || || 2 de desembre, 1994 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 100278 - || 1994 YN || 28 de desembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100279 - || || 31 de desembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100280 - || || 26 de gener, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100281 - || || 29 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100282 - || || 29 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100283 - || || 29 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100284 - || || 31 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100285 - || || 1 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100286 - || || 1 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100287 - || || 1 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100288 - || || 1 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100289 - || || 1 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100290 - || || 1 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100291 - || || 3 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100292 - || || 28 de febrer, 1995 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 100293 - || || 24 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100294 - || || 24 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100295 - || || 2 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100296 - || 1995 FB || 21 de març, 1995 || Stroncone || Stroncone
|-
| 100297 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100298 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100299 - || || 25 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100300 - || || 25 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
0